Канинде:

 Канинде — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Канинде — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Канинде — стадион в Бразилии, в городе Сан-Паулу; принадлежит команде «Португеза Деспортос».